Грамин (от названия семейства Gramíneae — мятликовые) — бесцветные кристаллы, нерастворимые в воде, растворимые в органических растворителях.

Грамин является индольным алкалоидом, впервые выделен из безхлорофильных мутантов ячменя ван Улером и Хеллстрёмом, однако содержится не только в злаках, но и в некоторых двудольных — в частности, в красном клёне Acer rubrum и желтом люпине Lupinus luteus.

Примечания

Источники 
Семенов Б.Б.,Юровская М.А. Препаративная химия граминов. - М.: Спутник, 2005. - 184 с.

Третичные амины
Индольные алкалоиды
Соединения азота по алфавиту